O nome Kalmaegi, que significa "gaivota" em coreano, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tempestade tropical Kalmaegi (2002) - tempestade tropical próximo à linha internacional de data. Sem danos.
 Tufão Kalmaegi (2008) - tufão equivalente a um furacão de categoria 2 que afetou as Filipinas e atingiu Taiwan e a China, causando pelo menos 21 fatalidades.

Desambiguação